Pyritzer Tor steht für:
Pyritzer Tor (Lippehne)
Pyritzer Tor (Stargard)